Toru Goto est un nageur japonais né le  à Fukuoka.

Biographie 

Toru Goto dispute l'épreuve du relais 4x200m nage libre aux Jeux olympiques d'été de 1952 de Melbourne et remporte la médaille d'argent aux côtés de Hiroshi Suzuki, Yoshihiro Hamaguchi et Teijiro Tanikawa.

Notes et références 

Nageur japonais
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 1952
Naissance en juin 1934
Naissance à Fukuoka
Médaillé d'argent olympique japonais